The End může být:

 The End (píseň, The Doors) – píseň skupiny The Doors z roku 1966
 The End (píseň, The Beatles) – píseň skupiny The Beatles z roku 1969
 The End... – album zpěvačky Nico z roku 1974
 The End (britská hudební skupina) – britská hudební skupina založená v roce 1965
 The End (kanadská hudební skupina) – kanadská hudební skupina založená v roce 1999
 The End Records – americké hudební vydavatelství

Externí odkazy